Kaj Christensen er navnet på flere personer:

 Kaj Christensen – dansk fodboldspiller fra KB
 Kaj Christensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller fra AGF

Se også 
 Kaj Christiansen – dansk fodboldspiller fra blandt andet Frem